Scheldeprijs 2020 var den 108. udgave af det belgiske cykelløb Scheldeprijs. Det var et 170 km langt linjeløb med start og mål i Schoten. Det var oprindeligt planlagt til at være afholdt 8. april 2020, men blev på grund af den globale coronaviruspandemi udskudt til 14. oktober. Samtidig med udskydelsen af løbet blev ruten også forkortet fra at være godt 200 kilometer langt til 170 km, og derfor skulle rytterne ikke køre halvdelen af løbet i den hollandske provins Zeeland, med start i Terneuzen. Løbet var en del af UCI ProSeries-kalenderen. Vinderen fra 2018 og 2019 Fabio Jakobsen fra  stillede ikke til start, da han stadigvæk havde store mén efter et alvorligt styrt i Polen Rundt.

Løbet blev vundet af australske Caleb Ewan fra . Tyske Pascal Ackermann kom oprindeligt ind på 2. pladsen, men blev kort efter deklasseret for at have forårsaget et grimt styrt i finalen.

Resultater

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2020
UCI ProSeries 2020